— швейцарский археолог, профессор.
 Морло, Франсуа-Никола-Мадлен (1795—1862) — французский кардинал.

Примечания